Виллароманьяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 755 человек (2008 г.), плотность населения составляет 123 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 15050. Телефонный код — 0131.

Покровителем коммуны почитается архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.villaromagnano.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/